

Calcio 
Pro League – massima divisione del campionato belga di calcio
Madagascar Pro League – massima divisione del campionato malgascio di calcio
Persian Gulf Pro League – massima divisione del campionato iraniano di calcio
Provincial League – massimo livello provinciale del campionato thailandese di calcio dal 1999 al 2008
TT Pro League – massima divisione del campionato di calcio di Trinidad e Tobago
UAE Pro League – massima divisione del campionato di calcio degli Emirati Arabi Uniti
Lega Pro – terzo livello del campionato italiano di calcio dal 2008 al 2017
USL Pro – terzo livello nordamericano di calcio dal 2011 al 2014
Uzbekistan Pro League – seconda divisione del campionato di calcio dell'Uzbekistan

Hockey su prato 
Men's FIH Pro League – torneo internazionale maschile di hockey su prato
Women's FIH Pro League – torneo internazionale femminile di hockey su prato

Videogiochi 
ESL Pro League – torneo internazionale di E-sport del gioco Counter-Strike: Global Offensive
League of Legends Pro League – massimo livello del torneo professionale cinese del gioco League of Legends